Gadabout steht für:

 Gadabout Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1916)
 Gadabout (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke (1946)